Die 33. Ausgabe des CECAFA Cup, offiziell 2009 CECAFA Senior Challenge Cup, fand vom 28. November 2009 bis zum 13. Dezember 2009 in Kenia statt. Zwölf ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen elften Titel.

Der Sudan verpasste die Anmeldefrist.

Das Turnier wurde vom französischen Telekommunikationsunternehmen Orange gesponsert, das die Rechte für 175.000 US-Dollar erwarb.

Spielmodus 
Die zwölf teilnehmenden Länder spielten in drei Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Sieger spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Verlierer der Halbfinals spielen um Platz 3.

Turnier

Vorrunde 
Die Spiele der Gruppen A und B fanden in Nairobi statt und die Spiele der Gruppe C wurden in Mumias ausgetragen.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Finalrunde 
Als schlechtestes der drei drittplatzierten Teams zog Äthiopien nicht in die Finalrunde ein.

Im Viertel- und Halbfinale, im Spiel um Platz drei und im Finale wird im K.-o.-System gespielt. Steht es bei den Spielen der Finalrunde nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kommt es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und, falls nach Ende der Verlängerung immer noch kein Sieger feststeht, zum Elfmeterschießen.

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Ost- und Mittelafrikameister 2009Uganda

Beste Torschützen

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballveranstaltung 2009
Fußball (Kenia)
Sportveranstaltung in Nairobi
Mumias